Brazuelo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brazuelo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Brazuelo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar